Williamsburg Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Williamsburg Historic District (Williamsburg, Pennsylvania), NRHP-ID 95000518
 Williamsburg Historic District (Williamsburg, Virginia), NRHP-ID 66000925